Hillside (Colorado) ;
 Hillside (Illinois) ;
 Hillside, township situé dans le New Jersey ;
 Hillside (New York).